Ornithocheiridae — викопна родина птерозаврів. Представники - переважно, доволі крупні, ймовірно, рибоїдні, птеродактилоїди з довгими щелепами й (імовірно, це останні птерозаври з цією рисою за всю історію групи) зубами. Згідно класичної інтерпретації, це - доволі різноманітна родина, що включає тварин із майже всіх континентів з віком від раннього до початку пізнього крейдового періоду. Нещодавно, однак, було виявлено ймовірним, що насправді до неї належить лиш один названий рід - Ornithocheirus, а решта, тим часом, належать до інших груп у складі Ornithocheiromorpha.

Філогенія 

Нижче наведені кладограми ілюструють гіпотези щодо положення орнітохейрид:

Топологія 1: Andres & Myers (2013).

Топологія 2: Pêgas et al. (2019).

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea